Akira Tamba (né en 1932), compositeur japonais.
 François Tamba Ndembe dit Tamba, sculpteur congolais.
 Gustave Tamba (né en 1991), boxeur français.
 Ibrahima Tamba (né en 1967), athlète sénégalais.
 Isono Tamba, officier japonais de l'époque Sengoku.
 Tamba, ville de la préfecture de Hyōgo au Japon.
 Province de Tamba, ancienne province du Japon.
Nom de famille de certains habitants (plus précisément les Diolas) de la Casamance, ville au sud du Sénégal.

Homonymie de patronyme